

Toponyme 

 Guri est une ville de Corée du Sud.
 Guri est une zone de gouvernement local du Nigeria.
 Gurí est le nom d'un lac et d'un immense barrage au Venezuela.

Personnages 
 Guri est un personnage de la saga cinématographique Star Wars.
 Les aventures de Guri et Gura, série de livres pour enfants japonais.